Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Noguera Pallaresa

cabana

camp

camí

carrer

casa

castell

collada

cova

curs d'aigua

edifici

embassament

entitat de població

església

estació de ferrocarril

font

granja

indret

masia

muntanya

partida rural

pont

serra

torre

trull

Misc 

Castell de Mur
Geografia de Castell de Mur